Deens curlingteam (mannen)
Deens curlingteam (vrouwen)
Deens curlingteam (gemengd)
Deens curlingteam (gemengddubbel)